António de Castro pode referir-se a:
António de São José de Castro, bispo do Porto;
António de Castro, arquitecto do século XVII, autor da Ponte do Prado;
António de Castro, escritor do século XVI;
António de Castro, frei António de Castro, bispo de Malaca (1738-1743);
António de Castro, 4.º conde de Monsanto e alcaide-mor de Lisboa.
António de Castro, político português do séc. XX, eleito nas listas do PSD como deputado à Assembleia da República pelo círculo de Braga em 1980.

Desambiguação